Белохолмское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Глинковского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Белый Холм.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов  в Доброминское сельское поселение.

Главой поселения и Главой администрации является Терешкова Ольга Владимировна.

Географические данные 
 Общая площадь: 219,11 км²
 Расположение: восточная часть Глинковского района
 Граничит:
 на севере — с Доброминским сельским поселением
 на востоке — с Глинковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Болтутинским сельским поселением
 на юге и юго-западе — с  Починковским районом
 на западе — с  Кардымовским районом

 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск - Сухиничи, имеется станция Клоково.
 Крупные реки: Днепр, Волость.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Белый Холм, деревня
 Болотово, деревня
 Воротнино, деревня
 Дубосище, деревня
 Дубосище, село
 Козлово, деревня
 Конщино, деревня
 Ляхово, деревня
 Орлово, деревня
 Першиково, деревня
 Тимошово, деревня
 Хлопнино, деревня

Общая численность населения — 505 человек.

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Глинковского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году